Snowflake kan avse:

Snowflake, Arizona, en stad i Arizona, USA
Snowflake Inc., ett amerikanskt IT-företag
Snowflake SAS, ett tidigare dotterbolag till flygbolaget SAS